Lovčice est un toponyme qui peut désigner :

Dolné Lovčice, une commune du district de Trnava, dans la région de Trnava.

Lovčice, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Lovčice, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie